Педро-Мартинес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь _ км². Население — 1293 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Pedro Martínez realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады